Суэцкая операция (28 января 1915 — 3 февраля 1915) — военная операция во время Первой мировой войны на Синайско-Палестинском фронте. Захватить Суэцкий канал турецкой армии не удалось.

В январе 1915 года 20-тысячный турецкий корпус захватил Синайский полуостров. После этого у германо-турецкого командования созрел план по захвату Суэцкого канала. Это могло стать большим ударом по Британской империи и привести к очень серьёзным последствиям для Антанты.

Две турецкие дивизии в январе 1915 года начали наступление на Суэц. Начав форсирование канала, турки попали под ожесточённый обстрел. Помимо этого началась песчаная буря, которая не позволила туркам захватить канал. Британские войска поддерживал флот, помимо этого, понимая всю серьёзность обстановки, английское командование в спешном порядке начало наращивание своих сил в районе Суэцкого канала, с целью не допустить его захвата. В Египет прибыли также войска доминионов Англии: Австралии, Новой Зеландии и Индии.

Последствия 
В ходе сражения за Суэцкий канал британские войска потеряли 22 убитыми, турецкий корпус потерял около 1500 человек убитыми. Одновременно с крушением планов по захвату Суэцкого канала, турки потеряли надежду проникнуть в Африку и поднять мусульманское население на борьбу против Антанты.

Литература 
 

Сражения Первой мировой войны
Сражения Великобритании
Сражения Османской империи
Сражения в Египте
Новая Зеландия в Первой мировой войне
Германия в Первой мировой войне
Великобритания в Первой мировой войне
Османская империя в Первой мировой войне
операция
Конфликты 1915 года
Январь 1915 года
Февраль 1915 года